

Patronyme 

 Eve Jihan Jeffers (née en 1978), rappeuse et actrice américaine ;
 Francis Jeffers (né en 1981), footballeur international anglais ;
 H. Paul Jeffers (1934-2009), journaliste, historien et auteur américain de roman policier et de western ;
 Maurice Jeffers (né en 1979), joueur de basket-ball américain ;
 Oliver Jeffers auteur et illustrateur de plusieurs livres pour enfants irlandais ;
 Othyus Jeffers (né en 1985), joueur de basket-ball américain ;
 Robinson Jeffers (1887-1962), poète américain ;
 Rusty Jeffers (né en 1964) est un bodybuilder professionnel américain ;
 Susan Jeffers (1938-2012), psychologue américaine et auteure de livres de développement personnel ;
  (1824-1883), un officier de l'US Navy

Voir aussi 
 , un destroyer de classe Gleaves en service dans la Marine des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale.
 (1934) Jeffers, un astéroïde de la ceinture principale.
 Jeffers (Minnesota)